Yosuke Watanuki era il detentore del titolo e lo ha confermato battendo in finale Frederico Ferreira Silva con il punteggio di 6-7(3-7), 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Christopher O'Connell (semifinale)
  John Millman (quarti di finale)
  Rinky Hijikata (secondo turno)
  Kaichi Uchida (primo turno)

  James Duckworth (primo turno) 
  Damir Džumhur (secondo turno) 
  Yosuke Watanuki (campione) 
  Li Tu (primo turno)

Qualificati 

  Colin Sinclair (primo turno)
  Naoki Nakagawa (secondo turno)
  Shintaro Mochizuki (primo turno)

  Chung Yun-seong (primo turno) 
  Marc Polmans (quarti di finale) 
  Jason Jung (secondo turno, ritirato)

Wildcard 

  Shinji Hazawa (quarti di finale)
  Taisei Ichikawa (primo turno)

  Shintaro Imai (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kobe Challenger 2022